Go on home British soldiers es una canción rebelde irlandesa de la época del conflicto en Irlanda del Norte que expresa uno de los anhelos del republicanismo irlandés de la época, concretamente la retirada de las fuerzas militares británicas que operaron en Irlanda del Norte desde 1969 hasta su eventual partida en 2007. 

Es una canción de repudio hacia el ejército británico y su gobierno, así como de apoyo al Ejército Republicano Irlandés y el republicanismo irlandés en general. 

La letra es de protesta. En ningún momento ha tenido la intención de incitar a la violencia directa contra nadie, sólo a no resignarse ante la presencia militar británica en Irlanda. Fue hecho famoso por Éire Óg y versionado posteriormente por Banda Bassotti.

Letra

(Coros)

Go on home British soldiers go on home,

Have you got no fucking homes of your own?

For eight hundred years we've fought you without fear

And we will fight you for eight hundred more.

If you stay British soldiers, if you stay

You'll never ever beat the IRA

The fourteen men in Derry are the last that you will bury

So take a tip and leave us while you may.

Go on home British soldiers go on home,

Have you got no fucking homes of your own?

For eight hundred years we've fought you without fear

And we will fight you for eight hundred more.

No! We're not British, we're not Saxon, we're not English

We're Irish! and proud we are to be!

So fuck your Union Jack we want our country back

We want to see old Ireland free once more.

Go on home British soldiers go on home,

Have you got no fucking homes of your own?

For eight hundred years we've fought you without fear

And we will fight you for eight hundred more.

Go on home British soldiers go on home,

Have you got no fucking homes of your own?

For eight hundred years we've fought you without fear

And we will fight you for eight hundred more.

Well, we're fighting British soldiers for the cause

We'll never bow to soldiers because

Throughout our history we were born to be free

So get out British bastards leave us be.

Go on home British soldiers go on home,

Have you got no fuck'in homes of your own?

For eight hundred years we've fought you without fear

And we will fight you for eight hundred more.

Go on home British soldiers go on home,

Have you got no fucking homes of your own?

For eight hundred years we've fought you without fear

And we will fight you for eight hundred more.

Conflicto territorial de Irlanda del Norte
Canciones del Reino Unido
Canciones de Irlanda